Pentaceraster är ett släkte av sjöstjärnor. Pentaceraster ingår i familjen Oreasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Pentaceraster